Double Live – album dei Butthole Surfers del 1989
Double Live – album di Garth Brooks del 1998